Gahaniini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Gahaniini Quentin & Villiers, 1969
 Gênero Gahania Distant, 1907

Referências

Cerambycinae
Gahaniini